Kypäsjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kypäsjärvi (sjö i Finland), Lappland,

Sverige 

 Kypasjärvi, by, Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar